Dulebowie – plemię słowiańskie Dulebowie, zamieszkujące Wołyń 
 Dulebowie – plemię słowiańskie Dudlebowie, zamieszkujące dorzecze Wełtawy
 Dulebowie – plemię słowiańskie Dutleipa, zamieszkujące w Dolnej Panonii